Kalevala kan syfta på:

 Kalevala – Finlands nationalepos
 Kalevala (stad) – en ort västra Ryssland
 Kalevala (rajon) – ett distrikt i västra Ryssland
 Kalevala nationalpark – en nationalpark i Karelska republiken i Ryssland
 1454 Kalevala – en asteroid
 Kalevala Koru – ett finskt företag som tillverkar smycken